Hell může znamenat:

příjmení osob
 Günther Hell (* 1978), profesionální hokejista
 Maximilian Hell (Höll; 1720–1792), jezuita, astronom, matematik a fyzik slovenského původu
 Richard Hell (* 1949), americký zpěvák, baskytarista, skladatel a spisovatel
 Stefan Hell (* 1962), německý fyzik, nositel Nobelovy ceny za rozvoj mikroskopie s velmi vysokým rozlišením
 Ivan Skála (1922–1997), vlastním jménem Karel Hell, český spisovatel

jiný význam
 Hell Creek, geologické souvrství z období nejsvrchnější křídy
 Hell (hudební skupina), anglická heavymetalová skupina
 Hell: A Cyberpunk Thriller, počítačová hra